La Ligat ha'Al 2016-2017 è stata la 63ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Hapoel Gerusalemme.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP regular season:

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017